Das Challenge Bell 2008 war die 16. Ausgabe des Damentennisturniers in Québec, Kanada. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2008 und fand vom 25. Oktober bis 2. November 2008 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in der Stadt Québec